Плён:

 Плён — город в Германии, районный центр, расположен в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Плён — район в Германии. Центр района — город Плён. Район входит в землю Шлезвиг-Гольштейн.